Andrew Peters peut désigner :
 Andrew J. Peters (1872-1938), maire de Boston ;
 Andrew Peters (1980-), joueur d'hockey sur glace.